Пли́шек () — чешская фамилия. Женская форма — Пли́шкова (). Известные носители:
 Плишек, Иржи (род. 1972) — чешский футболист и футбольный тренер.
 Плишкова, Анна — словацкая лингвистка, одна из авторов пряшевской письменной нормы русинского языка.
 Плишкова, Каролина (род. 1992) — чешская теннисистка, сестра Кристины.
 Плишкова, Кристина (род. 1992) — чешская теннисистка, сестра Каролины.
 Плишкова, Тереза (род. 1990) — чешская кёрлингистка.